Caissa, CAISSA oder Caïssa bezeichnet:

 Caissa, Schachgöttin
 Caissa (Schachzeitschrift), ehemalige deutsche Schachzeitschrift
 Caissa Amsterdam, Schachverein aus Amsterdam
 Caïssa Paris, ehemaliger Name des Paris Chess Club
 CAISSA Touristic, chinesisch-deutsches Reiseunternehmem
 TJ Slávia CAISSA Čadca, Schachverein aus Čadca

Siehe auch:
 Kaissa, sowjetisches Schachprogramm